LKJ, czyli Linton Kwesi Johnson – brytyjski wokalista i poeta dub.
 LKJ, czyli Lubelski Klub Jeździecki – ośrodek hippiczny w Lublinie, stowarzyszenie kontynuujące tradycję jeździecką.
LKJ - Stado Ogierów Skarbu Państwa Klikowa w Tarnowie